Хеппи-энд, хэппи-энд:

 Хеппи-энд — «счастливый конец».
 «Хэппи Энд» — молдавский футбольный клуб (1999—2002).
 «» — французский фильм А. Коллека (2003).
 «Хэппи-энд» — европейский фильм М. Ханеке (2017).
 «Хэппи-энд» — российский фильм Е. Шелякина (2020).
 «Хэппи-энд» — сериал Е. Сангаджиева (2021).